Хагенау () — немецкое название города Агно в Эльзасе.
 Хагенау — посёлок в общине Асперхофен (Австрия).
 (фон) Хагенау () — немецкая фамилия:
 Рейнмар фон Хагенау (Рейнмар Старый, умер до 1210) — представитель миннезанга.